

Mytologie grecque 
 Dans la mythologie grecque, Ophion est une divinité archaïque ;

Entomologie 
 Ophion est un genre d'insectes hyménoptères de la sous-famille des Ophioninae.